Rildo da Costa Menezes — futebolista brasileiro;
 Rildo de Andrade Felicissimo — futebolista brasileiro;
 Rildo Brasil — artista plástico e professor brasileiro.

Desambiguações de antropônimos